Aceasta este lista celor 153 de comune din departamentul  Var , din Franța.

(CAT) Communauté d'agglomération du  Toulon Provence Mediterranean, creată în 2002.
(CAF)Communauté d'agglomération du  Fréjus-Saint-Raphaël, creată în 2000.
(CAD)Communauté d'agglomération du  Dracénoise, creată în 2001.
(CAG)Communauté d'agglomération du  Garlaban Huveaune Sainte-Baume, creată în 2000.
(CCC) Communauté de communes du Cœur du Var - Plaine des Maures, creată în 2002. 

Var